Водные виды спорта:
 Водные виды спорта под эгидой ФИНА (Международная федерация плавания): плавание‎, прыжки в воду‎, синхронное плавание‎, водное поло и пр. 
 Чемпионат мира по водным видам спорта / Чемпионат Европы по водным видам спорта
 Технические: см. Водно-моторный спорт, Парусный спорт (регата, матчевые гонки) и пр.

См. также 
 Подводный спорт (в т. ч. дайвинг)
 Плавательный бассейн
 Река#По возможности водного спорта
 Рекорды скорости
 Водный туризм
 Дворец водных видов спорта

Водные виды спорта